Bajo Belgrano puede referirse a las siguientes definiciones:

 Bajo Belgrano, parte del barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires.
 Bajo Belgrano, tercer álbum del grupo de rock argentino Spinetta Jade, publicado en 1983.
 Canción de Bajo Belgrano, primera canción del álbum Bajo Belgrano, del grupo Spinetta Jade, de 1983.